Сапа (от  — мотыга) — прикоп, траншея, прикрытый валом или турами ров для подхода к крепости или к полевым позициям неприятеля.

Также способ отрытия траншеи, рва или тоннеля для приближения к укреплениям противника.

История 
Применялась в XVI—XIX веках. Подобная тактика была вызвана крайней трудностью штурма хорошо укреплённых крепостей, городов и феодальных замков.

Известны два варианта: летучая и перекидная сапа (тихая, скрытная). Работа летучей сапой производилась с поверхности земли под прикрытием заранее подготовленной защитной насыпи из бочек и мешков с землей, а также большого размера деревянных барабанов, заполненных землёй и перекатываемых по мере продвижения работ, а перекидная производилась со дна исходного рва или траншеи без выхода работающих на поверхность.

Использовалась сапа как для проникновения за защитные рубежи (стены), так и для уничтожения оборонительных сооружений. Под основание стены прорывался тоннель, стены которого укреплялись деревянными распорками. Далее распорки поджигались — как раз под стеной. Тоннель обваливался, основание фундамента проседало, а стена над этим местом рассыпалась, и крепость становилась «лёгкой добычей» нападавших.

Позднее в подкопы под стены замков и крепостей закладывались фугасы из пороха. Во второй половине XVII века для выполнения таких работ в армиях ряда государств и стран появились специалисты — сапёры (от  — вести подкоп).

Выражения 
Выражение «действовать „тихой сапой“», которое означает: крадучись, медленно, незаметно идти, проникать куда-нибудь, первоначально подразумевало: скрытно произвести подкоп, выкопать потайной туннель.

Сапа́  – кирка для земляной работы, для разрыхленья земли, "действовать тихой сапой" в действительности означает "тихо рыть подкоп", это пошло от фортификационного дела. А людей, которые рыли эти подкопы тихой или не очень тихой сапой впоследствии называли сапёрами, потому что их работа часто завершалась кроме подкопа ещё и закладыванием бочки с порохом под стену вражеского укрепления при полном неведении оного, потому что специалист действовал "тихой сапой"

Примечания

Литература

Ссылки 

 Арсенал. Средневековые замки и крепости - Михаил Попов, Иван Хаустов.

Фортификация
Подземная война